Етерпіньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Етерпіньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале